Akinori Nishizawa (1976-) : footballeur japonais
 Hiroyoshi Nishizawa (1920-1944) : aviateur japonais
 Jun'ichi Nishizawa (1926-2018) : ingénieur japonais
 Junji Nishizawa (1974-) : footballeur japonais
 Luis Nishizawa (1918-2014) : peintre et céramiste mexicain
 Ryūe Nishizawa (1966-) : architecte japonais

Patronyme japonais